Doka, afkorting voor donkere kamer, een lichtdichte ruimte waar met lichtgevoelige materialen kan worden gewerkt, met name gebruikt voor de fotografie

Vernoemd
De donkere kamer van Damokles, een roman van W.F. Hermans, waarin een doka een rol speelt.